Wolfgang Puschmann ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Puschmann (Zoologe) (1933–2008), deutscher Zoologe
 Wolfgang Puschmann (Theologe) (* 1943), deutscher Theologe und Pastor